Џиновски љускавац () је сисар из реда љускаваца и породице -{Manidae}-.

Распрострањење 
Врста има станиште у Габону, Гани, Гвинеји Бисао, ДР Конгу, Екваторијалној Гвинеји, Камеруну, Кенији, Либерији, Обали Слоноваче, Сенегалу, Сијера Леонеу, Танзанији, Уганди и Централноафричкој Републици.

Станиште 
Џиновски љускавац има станиште на копну.

Начин живота 
Женка обично окоти по једно младунче. Исхрана џиновског љускавца укључује мраве.

Угроженост 
Ова врста је на нижем степену опасности од изумирања, и сматра се скоро угроженим таксоном.

Популациони тренд 
Популација ове врсте се смањује, судећи по расположивим подацима.

Референце

Литература 
 -{IUCN}- црвена листа угрожених врста, детаљнији подаци о врсти

Спољашње везе 

Љускавци
Скоро угрожени таксони